Solet annuere (Honorius III) (1223), inzake orderegel van de franciscanen
 Solet annuere (Innocentius IV) (1253), inzake orderegel van de clarissen